Die Saison 1982/83 war die dritte Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde zum ersten Mal die Schachabteilung des FC Bayern München. Acht weitere Meistertitel sollten folgen. Mit einem Punkt dahinter folgte die SG Porz, der Meister der Vorsaison. Neu aufgestiegen waren die SG Enger/Spenge, der Münchener SC 1836, der SV 03/25 Koblenz und die SVg Lasker-Steglitz. Alle konnten sich in der Liga halten. Absteigen mussten so der SC Kettig 1924, die SF Marktheidenfeld, der TB Erlangen sowie der SK Zähringen 1921.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1982/83.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Literatur 
 Eising, C. D. Meyer, Treppner: Schach-Bundesliga 1980–83. Bamberger Schachverlag, Bamberg 1984, ISBN 3-923113-04-8.

Weblinks 
 

1982/83
Schachveranstaltung 1982
Schachveranstaltung 1983
Sportsaison 1982/83